Der Chiangmai Football Club () ist ein professioneller thailändischer Fußballverein, der in Chiangmai in der Provinz Chiangmai beheimatet ist. Der Verein spielt in der zweithöchsten Liga des Landes, der Thai League 2.

Vereinsgeschichte 
Chiangmai FC wurde 1999 gegründet und spielte bis 2005 in der Thailand Provincial League. 2006 stieg das Team in die dritte Liga, der Division 2, auf. 2010 wurde man in der Division 2 North Meister und stieg in die zweite Liga, der Division 1 auf. Das Abenteuer Division 1 beendeten sie am Saisonende mit einem 16. Platz und man musste wieder in die Division 2 North absteigen. 2013 wurde Chiangmai Meister der Division 2 North und stieg in die Division 1 auf. 2018 wurde man hinter PTT Rayong FC und Trat FC dritter der Thai League 2 und stieg in die Thai League, die höchste Liga Thailands, auf.

Vereinserfolge 
 Regional League Division 2 – NORTH
 2010 – Meister
 2012 – Meister
 2013 – Meister 

 Thai League 2
 2018 - 3. Platz

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiele im Chiangmai Municipality Stadium () in Chiangmai aus. Bei dem Stadion handelt es sich um ein Mehrzweckstadion. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 5000 Personen.

Spielstätten seit 2007

Spieler  
Stand: 23. Januar 2023

Ehemalige Spieler

Trainer 
Stand: 6. Februar 2021

Beste Torjäger ab 2000

Saisonplatzierung

Sponsoren

Einzelnachweise / Erläuterungen

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 
 Chiangmai FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Chiangmai FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Chiangmai FC bei facebook.com

Thailändischer Fußballverein
Organisation (Chiang Mai)
Sport (Chiang Mai)
Gegründet 1999